Sværdfisken kan henføre til flere artikler:

 Stjernebilledet Guldfisken (Dorado)
 Torpedobaad Nr. 6 – en dansk torpedobåd, som 1882-1912 hed Sværdfisken.
 P556 Sværdfisken – dansk patruljefartøj af Flyvefisken-klassen. 

Se også
 Sværdfisk (Xiphias gladius).

Stjernebilleder